Front Line est un label de reggae, filiale de Virgin, créé en 1978. Plus de 40 albums furent publiés avant sa liquidation en 1979.

Catalogue

Singles 

    FLS 101: I Roy - "Fire Stick" / "Casmas Town" (1978)
    FLS 102: The Gladiators - "Stick a Bush" / "Music Makers from Jamaica" (1978)
    FLS 103: Jah Lloyd the Black Lion - "This Ya Sound" / "Upfull Rastaman" (1978)
    FLS 104: The Twinkle Brothers - "Free Africa" (1978)
    FLS 105: Sly Dunbar - "A Who Say" / "Cocaine Cocaine" (1978)
    FLS 106: Prince Hammer - "Bible" / "Morwell Esquire" (1978)
    FLS 107: Althea & Donna - "Puppy Dog Song" / "Sorry" (1978)
    FLS 108: Joyella Blade - "Cairo" (1978)
    FLS 109: Tappa Zukie - "She Want a Phensic" / "Rastaman Skank" (1978)
    FLS 110: Althea & Donna - "Going to Negril" / "The West" (1978)
    FLS 111: The Gladiators - "Dreadlocks the Time is Now" / "Pocket Money" (1978)
    FLS 112: Prince Far I - "No More War" (1978)
    FLS 113: The Abyssinians - "Hey You" / "This Land is for Everyone" (1978)
    FLS 114: Vivian Weathers - "Hip Hug" (1978)
    FLS 115: Tappa Zukie - "Oh Lord" / "First Street Rock" (1978)
    FLS 116: Culture - "Natty Get Weary" (1978)
    FLS 117: The Twinkle Brothers - "Distant Drums" (1978)
    FLS 118: The Gladiators - "Struggle" / "Parises to the Most High" (1979)
    FLS 119: The Twinkle Brothers - "Keep on Trying" / "Keep on Dubbing" (1979)
    FLS 125: Culture - "International Herb" / "Down in Jamaica" (1979)
    FLS 126: The Gladiators - "Holiday Ride" / "No Disturbance" (1979)

Singles 10" 

    FBL 3001: Various Artists - "Various" (1978)
    FCL 5001: The Twinkle Brothers - "Love" (1978)

Singles 12" 

    FLS 11912: The Twinkle Brothers - "Keep on Trying" / "King Pharaoh" (1979)
    FLS 12012: Sly Dunbar - "Rasta Fiesta" / "Dirty Harry" (1979)
    FLS 12112: Gregory Isaacs - "Soon Forward" / Gregory Isaacs & Prince Far I - "Uncle Joe" / "Come Off Mi Toe" (1979)
    FLS 12212: The Mighty Diamonds - "Bodyguard" / "One Brother Short" (1979)
    FLS 12312: The Twinkle Brothers - "Jahoviah" / "Free Africa" (1979)
    FLS 12412: I Roy - "Fire in a Wire" / "Hill and Gully" (1979)

    Vole 1: Dr. Alimantado - "Slavery Let it Go" / "Find the One" (1978)
    Vole 2: U-ROY - "Small Axe" / "Small Axe" (1978)
    Vole 4: U-Brown - "Black Star Liner" / "River John Mountain" (1978)
    Vole 5: U-ROY - "Live at the Lyceum" / ".." (1978)
    Vole 6: Sly - "A Who Say" / "Cocaine Cocaine" (1978)
    Vole 7: Althea & Donna - "Going to the Negril" / "The West" (1978)

Albums 

    FL 1001: I Roy - Heart of a Lion (1978)
    FL 1002: The Gladiators - Proverbial Reggae (1978)
    FL 1003: U Brown - Mr. Brown Something (1978)
    FL 1004: Prince Hammer - Bible (1978)
    FL 1005: Jah Lloyd the Black Lion - The Humble One (1978)
    FL 1006: Tappa Zukie - MPLA (1978)
    FL 1008: Sly Dunbar - Simple Sly Man (1978)
    FL 1009: Tappa Zukie - Peace in the Ghetto (1978)
    FL 1010: The Icebreakers with The Diamonds - Planet Mars Dub (1978)
    FL 1011: Big Youth - Isaiah First Prophet of Old (1978)
    FL 1012: Althea & Donna - Uptown Top Ranking (1978)
    FL 1013: Prince Far I - Message from the King (1978)
    FL 1014: Big Youth - Dreadlocks Dread (1978)
    FL 1015: Ranking Trevor - In Fine Style (1978)
    FL 1016: Culture - Harder Than The Rest (1978)
    FL 1017: Poet & the Roots - Dread Beat an' Blood (1978)
    FL 1018: U-Roy - Version Galore (1978)
    FL 1019: The Abyssinians - Arise (1978)
    FL 1020: Gregory Isaacs - Cool Ruler (1978)
    FL 1021: Prince Far I - Long Life (1978)
    FL 1023: U-Roy - Jah Son of Africa (1978)
    FL 1025: Vivian Weathers - Bad Weather (1978)
    FL 1028: I Roy - Ten Commandments (1978)
    FL 1029: Tappa Zukie - In Dub (1978)
    FL 1030: U Brown - Can't Keep a Good Man Down (1978)
    FL 1031: Jah Lloyd - Black Moses (1978)
    FL 1032: Tappa Zukie - Tapper Roots (1978)
    FL 1033: I Roy - World on Fire (1978)
    FL 1034: Various Artists - Hottest Hits (from the vaults of Treasure Island) (1979)
    FL 1035: The Gladiators - Naturality (1979)
    FL 1040: Culture - Cumbolo (1979)
    FL 1041: The Twinkle Brothers - Praise Jah (1979)
    FL 1042: Sly Dunbar - Sly Wicked and Slick (1979)
    FL 1044: Gregory Isaacs - Soon Forward (1979)
    FL 1045: The Mighty Diamonds - Deeper Roots (Back to the Channel) (1979)
    FL 1047: Culture - International Herb (1979)
    FL 1048: The Gladiators - Sweet So Till (1979)
    FLX 4001: I Roy - Cancer (1979)
    FLX 4002: Prince Far I - Cry Tuff Dub Encounter Part 2 (1979)
    FLX 4003: The Twinkle Brothers - Love (1979)
    FLX 4004: U-Roy - With Words of Wisdom (1979)
    FLD 6001: The Mighty Diamonds - Deeper Roots (Back to the Channel) (1979)
    FLD 6002: I Roy - The General /Spider's Web (dub) (1979)
    FLB 3001: Various Artists - The Front Line II (1978)
    FLB 3002: Various Artists - The Front Line III (1979)

Label de reggae